Er zijn verschillende personen genaamd Luis González
Luis González (1981), Argentijns voetballer
Luis González (1958), Boliviaans voetballer
Luis Alberto González (1958), Uruguayaans voetbalcoach
Luis Alberto González, Amerikaans honkballer
Luis Ernesto González (1971), Ecuadoraans voetballer
Luis González y González (1925-2003), Mexicaans historicus
Luis Ángel González Macchi, Paraguayaans president (1999-2003)
Luis Arturo González López, Guatemalteeks president (1957)
Luis González de Alba (1944), Mexicaans psycholoog
Luis González (Venezolaans voetballer) (1990), Venezolaans voetballer
 Luis González (zwemmer), Colombiaans zwemmer